Streichquartett Nr. 8 steht für:

 Streichquartett Nr. 8 (Schostakowitsch) von Dmitri Schostakowitsch (1960)
 Streichquartett Nr. 8 (Schubert) von Franz Schubert (1814) 

Siehe auch:
 8. Streichquartett (Beethoven) von Ludwig van Beethoven (1806)